Mākū kan syfta på följande platser:

Iran 

 Mākū (kommunhuvudort i Iran), Västazarbaijan, 
 Shahrestān-e Mākū, kommun, Västazarbaijan, 

Robotskapade Iranförgreningar